Motociklistična Velika nagrada Nizozemske 2007 je bila deveta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 30. junija 2007.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007